Schonfeld ist 
 der deutsche Name des Ortes Roztoki

Schonfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Jeremy Schonfeld (* 1970), US-amerikanischer Sänger, Songschreiber und Musical Theater Komponist
 Maximiliano Schonfeld (* 1982), argentinischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Solomon Schonfeld (1912–1984), britischer Rabbiner